En ornithologie, le nom vernaculaire Todirostre désigne plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Tyrannidae.

Liste des todirostres

Galerie d'images 
Seule une petite partie des todirostres est représentée dans cette galerie :

Notes et références

Notes

Références 

Nom d'oiseau ambigu
Tyrannidae